Парсегов — фамилия; имеет женскую форму Парсегова.
 Парсегов, Валерий Владимирович (1936—2008) — артист балета, педагог, заслуженный артист Украинской ССР.
 Парсегов, Михаил Артемьевич (1899—1964) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза.